

Patronyme 

Louis-Aimé de Corday (1765-1841), homme politique français ;
Charlotte Corday (1768-1793), personnalité de la Révolution française, meurtrière de Marat ;
Marcelle Corday (1890-1971), actrice américaine ;
Irène Corday (1919-1996), actrice française.

Pseudonyme 

 Michel Corday (1869-1937), romancier français.

Autres 
« Opération Charlotte Corday ».